Escaño ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio de Escaño (1750–1814), spanischer Offizier und Marineminister
 Antonio Ruiz Escaño (* 1951), spanischer Kinderdarsteller und Stuntman